Drink the Sea (в пер. с англ. Выпить море) — дебютный студийный альбом американского электронного коллектива The Glitch Mob, выпущенный 25 мая 2010 года.

Об альбоме 
Работа над пластинкой началась осенью 2009 года и проходила в течение девяти месяцев. В процессе записи музыканты всячески экспериментировали со звучанием, совмещая детали различных музыкальных стилей.

Дистрибуцией пластинки занимался независимый лейбл Glass Air Records, основанный участниками The Glitch Mob. Drink the Sea занял 15-е место чарта Dance/Electronic Albums с тиражом 1,000 экземпляров за первую неделю после начала продаж. 1-го места альбом достиг в iTunes-чарте и 57-го места в музыкальном марафоне CMJ Holdings Топ 200 в категории «College Radio». Всего было выпущено три альбомных сингла, среди которых «Drive It Like You Stole It» вошёл в список самых скачиваемых песен 2010 года по версии журнала XLR8R.

В поддержку Drink the Sea музыканты организовали концертный тур. Часть собранных с гастролей средств была направлена на благотворительность.

Мнения критиков по поводу альбомы были смешанными. Так, Дилан Нельсон PopMatters остался разочарованным пластинкой. В то же время, рецензент Sputnikmusic Уилл Робинсон заявил, что «альбом на самом деле хорош и будет полезен для слушателя».

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Drink the Sea на SoundCloud
 

Альбомы IDM
Альбомы электронной музыки
Индастриал-альбомы
Альбомы в стиле синти-поп
Дебютные альбомы 2010 года